Holmes steht für:

 Holmes (Familienname) – siehe dort für Namensträger
 Mr. Holmes, britisch-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2015
 17P/Holmes, ein Komet der Jupiterfamilie
 Holmes: Sherlock gegen Moriarty

Fiktive Personen:
 Sherlock Holmes, eine fiktive Figur von Arthur Conan Doyle
 Mycroft Holmes, dessen Bruder

Holmes ist der Name folgender Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Holmes (Illinois), Ort im Tazewell County, Illinois
 Holmes (Iowa), gemeindefreies Gebiet im Wright County, Iowa
 Holmes (Kalifornien), gemeindefreies Gebiet im Humboldt County, Kalifornien
 Holmes (Kentucky), gemeindefreies Gebiet im Adair County, Kentucky
 Holmes (New York), Ort im Dutchess County, New York
 Holmes (North Dakota), Ort im Grand Forks County, North Dakota
 Holmes (Pennsylvania), gemeindefreies Gebiet im Delaware County, Delaware
 Holmes (Washington), Ort im Kittitas County, Washington
 Holmes Beach, Stadt im Manatee County, Florida
 Holmes City, gemeindefreies Gebiet im Douglas County, Minnesota

im Vereinigten Königreich:
 Holmes (Lancashire)

Holmes ist der Name folgender geografischer Objekte in der Antarktis:
 Holmes Block, Felsenkliff im Viktorialand
 Holmes Bluff, Felsenkliff im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Holmes-Gletscher, Gletscher im Wilkesland
 Holmes Hills, Gebirge im Palmerland
 Holmes Island (Antarktika), Insel in der Gruppe der Biscoe-Inseln
 Holmes Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency
 Holmes Rock, diverse Klippenfelsen
 Holmes Summit, Berg im Coatsland
 Mount Holmes, Berg im Grahamland

Holmes steht für folgende Unternehmen und Marken:
 Holmes (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1900)
 Danville Foundry and Machine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Holmes (1902)
 Holmes Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1906–1907)
 Holmes Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1918–1923)
 Richmond & Holmes Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Holmes County, Verwaltungseinheiten in den Vereinigten Staaten
 Holmes Island, diverse Inseln
 Holmes Reservation, Naturschutzgebiet in den Vereinigten Staaten
 Holmes-Syndrom
 Holmes Township
 Holmes & Yoyo, US-amerikanische Fernsehserie